Владимир Полонский:
 Полонский, Владимир Иванович (1891—1979) — советский военно-морской деятель, профессор, инженер-капитан 1-го ранга (1940).
 Полонский, Владимир Иванович (настоящие имя и фамилия — Рувен Гершевич; 1893—1937) — советский партийный и профсоюзный деятель.